Джим Нілсон (, 28 листопада 1941, Біг Рівер — 6 листопада 2020) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Клівленд Баронс» та «Едмонтон Ойлерс».

Загалом провів 1088 матчів у НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1967, 1971.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1968.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти ВХА‎‎